Rumanowe Stawy (słow. Rumanové plesá) – grupa trzech małych stawów znajdujących się w Dolince Rumanowej, w słowackich Tatrach Wysokich. Leżą one pośród piargów tej dolinki, w otoczeniu wysokogórskiego krajobrazu. Nie prowadzą w ich kierunku żadne znakowane szlaki turystyczne, więc nie są dostępne dla turystów.

Nazwa Rumanowej Dolinki i Rumanowych Stawów upamiętnia przewodnika górskiego Jána Rumana Driečnego młodszego.

W grupie Rumanowych Stawów znajdują się:
 Rumanowy Staw (Rumanovo pleso), największy z nich o powierzchni 0,248 ha,
 Wyżni Rumanowy Stawek (Vyšné Rumanovo pliesko), o powierzchni 0,041 ha, położony najwyżej,
 Rumanowe Oko (Nižné Rumanovo pliesko), zwane również Niżnim Rumanowym Stawkiem, najbardziej wysunięty na południe.

Bibliografia 
 

Jeziora w słowackich Tatrach
Jeziora Tatr Wysokich